est le Chevalier d’Or du Scorpion et le gardien de la huitième maison du Zodiaque. Il est d’origine grecque. Milo est un des personnages les plus secrets de Saint Seiya, on sait peu de choses sur son passé.

Chevalier du Scorpion 

De tempérament sadique, il se plait à utiliser la torture pour punir un traître ou soumettre un adversaire. Cependant il fait preuve de loyauté et préfère que son adversaire se rende plutôt que de le tuer. Il a tendance à s’emporter rapidement comme le montrent ses réactions, d’abord devant Kanon puis envers Saga et les renégats. Dans sa jeunesse, il s’est plusieurs fois chamaillé avec Aiolia du Lion dont il n’appréciait pas le comportement rebelle. Cette rivalité transparaît aussi bien dans l’épisode 36 du dessin-animé, quand ils s’opposent pour savoir qui ira châtier les chevaliers de Bronze, que dans l’Épisode G. Il est en revanche très lié à Camus Chevalier d'Or du Verseau. Leur amitié est avérée lors de la bataille du Sanctuaire et confirmée là encore par l’Épisode G. Après la mort de Camus, tué par son élève Hyoga, Milo prend pour ami Shaka.

Milo possède une arme redoutable qui est l’Aiguille Écarlate : il frappe le corps de son adversaire de 15 coups correspondant à la disposition des 15 étoiles de la constellation du Scorpion. Ces piqûres, similaires à celles d’un véritable scorpion, provoquent des brûlures et des douleurs dont l’intensité augmente avec le nombre de coups, et finissent par causer à la victime une grave hémorragie. Le quinzième et ultime coup de l'aiguille écarlate, l’Antarès (en référence à la plus grosse étoile située au cœur de la constellation du Scorpion) est systématiquement mortel. Cependant, on n’a vu Milo utiliser son attaque jusqu’au bout qu’à deux reprises : la première fois pour accorder le repos éternel au fantôme d’Hector, guerrier troyen, ressuscité par le dieu Pontos. C’était principalement un acte de compassion : il sait faire preuve de cette qualité lors des combats et préfère qu’un adversaire reconnaisse son erreur plutôt que de le vaincre à tout prix. La seconde fois, ce fut contre le Chevalier du Cygne.

En effet, lors de la bataille du Sanctuaire, suivant les ordres de Saga, il fut opposé à Hyôga, remporta le combat, mais lui laissa la vie sauve. En général, aucun homme ne survit à plus de six coups portés mais Hyôga survécut jusqu'au quinzième coup avant de s’effondrer agonisant, extrêmement affaibli par l’hémorragie. De surcroit, le chevalier de bronze était parvenu - avant de s'effondrer - à atteindre Milo à chacun de ses points étoilés, le condamnant à mort si celui-ci n'avait pas porté son armure d'or. En proie au doute face à la détermination du chevalier du Cygne qui, alors qu'il était en train de mourir, rampait pour avancer et rejoindre ses compagnons, Milo stoppa l’hémorragie, se demandant si ce n’était pas Hyôga qui se battait pour la véritable cause : protéger Athéna. Il le fit aussi par respect pour le courage du disciple de son ami, Camus du Verseau. Après la bataille, il donna son sang à l’armure du Cygne afin de lui rendre vie, mais également en souvenir de Camus qui a donné sa vie pour élever son disciple au . S’il agit de la sorte, c’était également pour remercier Hyôga dont la détermination l’a fait douter des ordres, et de l’identité, du Grand Pope.

Dans le dessin-animé, Milo est responsable de la destruction de l'île d'Andromède. Mais tenu en échec dans son combat contre le Chevalier d’Argent Albior(dont la puissance est l’égal d'un chevalier d'or), il ne doit la victoire qu’à l’intervention discrète d’Aphrodite. Dans le manga, c’est Aphrodite seul qui détruit l’île.

Lors de la guerre contre Hadès, il absout Kanon de ses fautes en utilisant cette même technique et l’accueille dans la confrérie des Chevaliers d'Or. Il perd son calme après la mort de Shaka et est déterminé à le venger contre Saga et les renégats Camus et Shura. Il en vient à provoquer une Athena Exclamation en unissant ses forces avec Mû et Aiolia. On le voit aussi attristé, ne comprenant pas l’attitude de Camus qui s’est rangé sous les ordres d’Hadès, et en vient à vouloir l’étrangler quand il attribue le suicide d’Athéna à ces renégats. Une fois le malentendu dissipé, il sera ensuite défait par Rhadamanthe au château d’Hadès, tout comme Mû et Aiolia. Mais le cosmos d'Athena les libère de la glace l'abîme du Cocyte, et ils rejoignent leurs compagnons pour ouvrir une brèche dans le Mur des Lamentations afin de permettre à Seiya et ses amis de rejoindre Elysion.

Dans le film Tenkai-Hen, il apparaît dans la prison où les Dieux ont enfermé les anciens Chevaliers d’Or pour les punir de leur attitude lors de la guerre contre Hadès.

Milo est originaire, comme son nom l’indique, de Milos, île de l'archipel grec des Cyclades.

Armure 

L’armure du Scorpion représente la constellation du Scorpion qui fait référence au Scorpion que Artemis a envoyé pour tuer Orion.

Techniques 
 Aiguille  Écarlate (Scarlet Needle) : Administre 15 piqûres à son adversaire et dont la dernière porte le nom d’Antarès, l’étoile centrale de la constellation du Scorpion. Cette attaque prive l’adversaire de ses cinq sens, et le fait perdre connaissance, en faisant couler son sang par les orifices des piqûres. À noter que Milo peut stopper l’effet de l’Aiguille Écarlate en pressant un point vital central qui stoppe l’hémorragie, le shinôten (真央点).
 Restriction (immobilisation du Scorpion) : Permet d’immobiliser l’adversaire. Une série d’ondes circulaires émane de son regard et provoque une sensation de panique oppressante qui paralyse l’opposant.
  Brouillard toxiques: Milo crée un brouillard autour de l’ennemi. Ce brouillard tue son ennemis ou au moins le prive de ses sens.
  Thunder Poisons

Temple 
Le nom de la Maison du Scorpion dans la version originale est Tenkatsukyû (Le Temple Du Scorpion Céleste).

Voix 
En version originale, Milo fut doublé par Shuichi Ikeda qui fut remplacé par Toshihiko Seki à partir de 2002.

En version française, Milo eut droit à de nombreuses voix :

 Guy Chapelier : épisode 36
 Henry Djanik : épisodes 60 à 63
 Marc François : épisode 83 
 Serge Bourrier : épisodes 73, 111 et 113 ainsi que le film Lucifer : Le Dieu des Enfers
 Thierry Kazazian : jeu vidéo
 Bruno Mullenaerts : partie Hadès (Le Sanctuaire)
 Constantin Pappas : partie Hadès (Inferno et Elysion)

Pour le cas particulier du film Les Chevaliers du Zodiaque : La Légende du Sanctuaire, qui dispose de sa propre continuité et où Milo est une femme, le rôle a été confié à Masumi Asano en VO et à Marie-Line Landerwyn en VF.

Chevaliers d'Or

pt:Anexo:Lista de Cavaleiros de Atena#Cavaleiros de Ouro